Sviny può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Sviny, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
 Sviny, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina